Osoby:
 Dimitrios Papanikolis (1790–1855) – grecki bohater narodowy
Technika:
 „Papanikolis” – grecki okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Papanikolis” – grecki okręt podwodny z początku XXI wieku